Соревнования по метание молота у мужчин на Играх Содружества 2018 года в Голд-Косте прошли 8 апреля на стадионе Каррара Стэдиум. Победителем соревнований стал атлет из Англии Ник Миллер. Второе место занял представитель Австралии Мэттью Денни, третье шотландец Марк Драй.

Призёры

Рекорды 
До начала Игр Содружества 2018 года мировой рекорд и рекорд Игр были следующими:

Результаты

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте Игр Содружества 2018 года

Лёгкая атлетика на Играх Содружества 2018
Метание молота